HMS Colossus ha sido el nombre utilizado por seis buques de la Royal Navy:

 , navío de línea de 74 cañones de la clase Courageux botado en 1787, y hundido en 1798.
 , navío de línea de 74 cañones botado en 1803. Participó en la Batalla de Trafalgar y fue desguazado en 1826.
 , navío de línea de 80 cañones botado en 1848. Fue modificado a navío propulsado mediante hélice en 1854 y vendido en 1867.
 , acorazado de clase Colossus botado en 1882 y vendido en 1908.
 , acorazado tipo dreadnought de la clase Colossus botado en 1910 que participó en la Batalla de Jutlandia. Fue desguazado en 1928. 
 , portaaviones ligero de clase Colossus botado en 1943. Fue cedido a Francia en 1946 que lo renombró Arromanches y lo compró definitivamente en 1951. Fue desguazado en 1978.

Nombres de buques británicos